Manvel può riferirsi a due località degli Stati Uniti:

Manvel (Dakota del Nord)
Manvel (Texas)